Дуализъм е понятие, с което се обозначават философски или религиозни системи, които съдържат дихотомия между материя и дух или между добро и зло. То може да се отнася до областите на философията или сравнителното религиознание:
 Дуализъм (философия)
 Дуализъм (религия)

Вижте също 
 Дърво на познанието
 Кой е написал Библията?